Гран — многозначный термин.
 Гран (от  — зерно, крупинка) — устаревшая единица массы.
 гран- ( — большой) — часть сложных слов французского происхождения (гран-при, гран па, гран батман и др.).

Топоним 
 Гран — немецкое название венгерского города Эстергом.

Фамилия 
 Гран, Андерс (род. 1958) — шведский кёрлингист.
 Гран, Валлис (1945—2018) — шведская актриса театра, кино и телевидения.
 Гран, Даниель (1694—1757) — австрийский художник эпохи барокко.
 Гран, Дитер (род. 1944) — немецкий гребец, Олимпийский чемпион.
 Гран, Егор (настоящая фамилия — Синявский; род. 1964) — французский инженер и писатель.
 Гран, Ирен (1945—2013) — шведская художница, а также изобретатель медицинского оборудования.
 Гран, Кристиан (род. 1978) — барабанщик шведской рок-группы The Hives.
 Гран, Люсиль (, 1819—1907) — датская балерина, ученица Августа Бурнонвиля.
 Гран, Моисей Маркович (1890—1968) ― русский и советский санитарный врач, микробиолог, иммунолог, организатор санитарно-эпидемиологической службы.
 Гран, Нэнси Ли (род. 1958) — американская актриса.
 Гран, Пётр Карлович (1869—1941) — российский государственный деятель, томский губернатор.
 Гран, Сара (род. 1988) — шведская хоккеистка.
 Гран, Седрик (род. 1976) — швейцарский бобслеист.
 Гран, Сёрен (род. 1962) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Гран, Стуре (род. 1932) — шведский лыжник, двукратный чемпион мира.
 Гран, Трюгве (1888—1980) — норвежский авиатор, полярный исследователь и писатель.

Аббревиатура 
 ГРАН (гитара русская акустическая новая) — щипковый музыкальный инструмент.